Triaena puede referirse a:
 Un sinónimo de género botánico Bouteloua.
 Un sinónimo del gémnero de polillas Acronicta.